Храм Преображения Господня — название христианских храмов, освящённых в честь Преображения Господа Иисуса Христа.

Обиходные названия: Спасо-Преображенская церковь, Преображенская церковь, Спасо-Преображенский собор, Преображенский собор, церковь Спаса Преображения.

Престольный праздник — Преображение Господне, отмечаемый .

Россия

Алтайский край 
 Храм Преображения Господня — в селе Озерки.

Архангельская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Холмогорах.
 Спасо-Преображенская церковь (Хмельники)

Белгородская область 
 Преображенский собор — в Белгороде.

Брянская область 
 Церковь Преображения Господня — в Бежице.
 Спасо-Преображенский собор — в Новозыбкове.

Владимирская область 
 Спасо-Преображенский собор Спасо-Евфимиева монастыря — в Суздале.

Волгоградская область 
 Преображенская церковь — в станице Преображенской Киквидзенского района.

Вологодская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Белозерске.

Воронежская область 
 Преображенский собор — в Павловске.

Ивановская область 
 Храм Преображения Господня — в Кинешме.

Екатеринбург и область 
 Преображенская церковь — в Екатеринбурге.
 Храм во имя Преображения Господня — в Серове.
 Церковь Преображения Господня — в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района.
 Храм Преображения Господня в Спасо-Преображенском монастыре — в Каменск-Уральске.

Калужская область 
 Церковь Преображения Господня «за верхом» — в Калуге.

Карелия 
 Церковь Преображения Господня на острове Кижи
 Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря

Кемеровская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Новокузнецке.

Костромская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Чухломе.
 Спасо-Преображенская церковь — в Костроме.

Краснодарский край 
 Храм Преображения Господня — в Геленджике.

Крым 
 Церковь Преображения Господня — в Никите.

Курганская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Шадринске.

Липецкая область 
 Храм Преображения Господня — в Ельце.
 Спасо-Преображенская церковь — в Липецке.

Москва 
 Собор Спаса Преображения на Бору — в Московском Кремле (утрачен).
 Храма Христа Спасителя, нижний храм — Преображенская церковь
 Храм Преображения Господня в Преображенском
 Храм Преображения Господня в Богородском
 Храм Преображения Господня в Тушине
 Храм Спаса Преображения на Братском кладбище (снесён)
 Преображенская надвратная церковь Новодевичьего монастыря

Московская область 
 Храм Преображения Господня (Балашиха)
 Храм Преображения Господня в Звёздном городке
 Храм Преображения Господня в селе Спасс
 Церковь Преображения Господня в Крымском
 Спасо-Преображенский храм в Бужарове
 Церковь Преображения Господня (Крюково)
 Церковь Спаса Преображения в селе Остров Ленинского района, конец XVI века
 Церковь Преображения Господня (Спас-Косицы)
 Церковь Преображения Господня (Слепушкино)
 Спасо-Преображенский собор — в Больших Вязёмах.
 Преображенская церковь в Спас-Заулке
 Церковь Преображения Господня в Бортниково
 Церковь Преображения Господня в Верзилово
 Церковь Преображения Господня в Никитино
 Церковь Спаса Преображения в посёлке Фруктовая
 Церковь Преображения Господня (Струпна)
 Спасо-Преображенская церковь Саввино-Сторожевского монастыря
 Преображенский храм (Старый Спас)
 Преображенский храм (Легчищево)
 Преображенский храм (Чудиново)

Нижегородская область 
 Спасский Староярмарочный собор
 Спасо-Преображенский собор — в Нижнем Новгороде (утрачен).
 Спасо-Преображенская церковь (Карповка)
 Спасо-Преображенская церковь (Николо-Погост)
 Спасо-Преображенский собор (Пурех)
 Спасо-Преображенский собор — в Сормове.
 Спасо-Преображенская церковь (Старые Печёры)
 Храм Преображения Господня село Пелегово

Новгородская область 
 Церковь Спаса на Нередице
 Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенского монастыря — в Старой Руссе.

Новосибирская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Бердске.

Орловская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Болхове.

Пермский край 
 Спасо-Преображенский собор — в Перми.
 Спасо-Преображенская церковь (Кунгур)
 Преображенская церковь (Соликамск)
 Церковь Преображения — в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка»

Самарская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Тольятти.

Санкт-Петербург и область 
 Спасо-Преображенский собор — в Санкт-Петербурге.
 Храм Спаса Преображения Господня Гренадерского полка
 Храм Преображения Господня в Лесном
 Спасо-Преображенский собор — в Выборге.

Смоленская область 
 Спасо-Преображенская церковь — в усадьбе Новоспасское.

Тамбовская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Тамбове.

Тверская область 
 Преображенский храм — в Задвинье.
 Спасо-Преображенский собор — в Твери.
 Спасо-Преображенский собор — в Кимрах.
 Преображенский храм — в Осташкове.
 Преображенский (Никольский) храм — в Старице.
 Спасо-Преображенский собор — в Торжке.
 Спасо-Преображенский храм — в Торопце.
 Церковь Спаса Преображения — в селе Замытье Рамешковского района.

Тульская область 
 Спасо-Преображенский собор — в Туле.

 Удмуртия

 Спасо-Преображенская церковь — в Воткинске.
 Преображенская церковь — в Мазунине.

Хабаровский край 
 Преображенский собор — в Хабаровске.

Челябинская область 

 Храм Преображения Господня — в Чебаркуле.
 Храм Преображения Господня - Преображенское кладбище в Сосновском районе (Новоградский тракт, стр.1).

Ярославская область 
 Собор Преображения Господня — в Ярославле.
 Спасо-Преображенский собор — в Рыбинске.
 Спасо-Преображенский собор — в Переславле.
 Спасо-Преображенский собор — в Угличе.

Другие 
 Спасо-Преображенская церковь — в Баргузине.
 Спасо-Преображенская церковь — в Козьмодемьянске.
 Храм Преображения Господня — в селе Кудеиха.
 Посольский Спасо-Преображенский монастырь
 Преображенская церковь — в урочище Русская Серда Пестречинского района
 Спасо-Преображенский собор — в Салехарде.
 Спасо-Преображенский собор — в Чебоксарах.

Белоруссия 
 Спасо-Преображенская церковь — в Полоцке Витебской области.
 Спасо-Преображенская церковь — в Заславле Минской области.
 Спасо-Преображенская церковь — в Дмитровичах Брестской области.
 Спасо-Преображенский собор — в Слониме Гродненской области.
 Спасо-Преображенская церковь — в селе Хмелево Брестской области.
  — в Городее Минской области.
 Спасо-Преображенская церковь — в деревне Новая Мышь Брестской области.

Венгрия 
 Преображенская церковь — в Сентендре.

Германия 
 Преображенская церковь — в Баден-Бадене.

Греция 
 Храм Преображения Господня — в Афинах
 Преображенский храм (Котаки) в Афинах

ДНР 
 Спасо-Преображенский собор — в Донецке.

Казахстан 
 Спасо-Преображенская церковь — в Уральске.

Латвия 
 Спасо-Преображенская церковь — в Лимбажи
 Преображенская церковь — в Риге

Молдавия 
 Храм Преображения Господня — в Кишинёве

Польша 
 Костёл Преображения Господнего — в Варшаве.

Сербия 
 Преображенская церковь — в Панчеве.

Узбекистан 
 Спасо-Преображенский собор — в Ташкенте (утрачен).

Украина 
 Преображенская церковь — во Львове.
 Преображенская церковь — в Больших Сорочинцах.
 Церковь Спаса на Берестове — в Киеве.

Финляндия 
 Преображенский храм (домовый) — в Тампере.

Хорватия 
 Преображенский собор — в Загребе.

Швеция 
 Преображенская церковь — в Стокгольме.
 Преображенская церковь — в Эверкаликсе.

Эстония 
 Спасо-Преображенский собор — в Нарве.

См. также 
 Спасо-Преображенский монастырь
 Часовня Преображения Господня